Osoby o tym nazwisku:
 Erika Kovacs – rumuńska bobsleistka, olimpijka
 Ernie Kovacs – amerykański komik, aktor, gospodarz programów telewizyjnych
 Greg Kovacs – kanadyjski kulturysta